Берковський Віктор Семенович — український та російський бард і композитор,
 Берковський Владислав Георгійович — дослідник історії України XV—XVII століття, джерелознавець, архівіст, кандидат історичних наук.

 Берковський — село в Тирговиштській області Болгарії.

Див. також 
 Барковський

Прізвища